

Toponyme 

 Ambleville, une commune française de la Charente ;
 Ambleville, une commune française du Val-d'Oise.

Patronyme 

 Charles d'Ambleville, un compositeur jésuite français du .

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France